Le vendredi  est le 249 jour de l'année 1889.

Naissances 
 Fritz Künkel (mort le ), psychiatre allemand
 George Hively (mort le ), monteur et cinéaste américain
 Louis Silvers (mort le ), compositeur américain
 Nikolaï Taraboukine (mort le ), historien de l'art russe
 Saburo Aizawa (mort le ), lieutenant-colonel de l'armée impériale japonaise

Décès 
 Guillaume d'Aspremont Lynden (né le ), politicien belge

Voir aussi 
 6 septembre et septembre 1889